

Personnalités 
Ben Othman, Ben Othmane, ibn Othmam ou binti Othman est une appellation (« fils / fille de Othman ») notamment portée par :

 Adina binti Othman ( siècle), ministre déléguée brunéienne ;
 Asma Ben Othman ( siècle), actrice tunisienne ;
 Dhouha Ben Othman (née en 1987), karatéka tunisienne ;
 Hatem Ben Othman (né en 1953), écrivain et homme politique tunisien ;
 Jilani Ben Othman (1910-1966), coureur cycliste tunisien ;
 Mahmoud Ben Othman (1903-1987), homme de théâtre tunisien ;
 Mohamed Ben Othmane (mort en 1791), dey d'Alger ;
 Mohamed Slim Ben Othman (né en 1989), footballeur tunisien ;
 Slim Ben Othman, footballeur tunisien ;
 Taoufik Ben Othman (né en 1939), footballeur tunisien.